Nogometni klub "Šemovci"  (NK "Šemovci"; "Šemovci") je bio nogometni klub iz Šemovaca, općina Virje, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.

O klubu  
NK "Šemovci" je osnovan 1976. godine pod imenom NK "Sloga"', te se natjecao u ligama kpje je vodio Općinski nogometni savez Đurđevac, odnosno međuopžinski sa sjedištem u Koprivnici.  
Od osamostaljenjea Hrvatske klub nastupa u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije.  
Početkom 1990.-ih klub mijenja ime iz "Sloga" u "Phoenix Šemovci", a od 1998. godine u "Šemovci".  
Klub se natjecao do sezone 2008./09., kada prestaje s radom.  
2007. godine je u Šemovcima osnovan klub "Bilogorac"'', koji se ligaški natjecao do sezone 2015./16.

Uspjesi 
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2001./02. 

 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2000./01. 
 drugoplasirani: 1998./99., 1999./2000.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 Šemovci 
 NK Bilogorac Šemovci

Vanjske poveznice 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB ŠEMOVCI

Izvori 
 
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 89-90 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 poslovna.hr, NOGOMETNI KLUB ŠEMOVCI U LIKVIDACIJI 
 fininfo.hr, NK ŠEMOVCI 
 mojatvrtka.net, NOGOMETNI KLUB ŠEMOVCI 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji
Bivši hrvatski nogometni klubovi